«Bon Appétit» (рус. Приятного аппетита):

 «Bon Appétit (песня)» — промосингл, записанный американской певицей Кэти Перри.
 «Bon Appétit (журнал)» (англ.) — американский развлекательно-кулинарный журнал.
 «Bon Appétit (фильм)» (англ.) — кинофильм 2010 года.